Himmet bezeichnet:

 Himmet (Vorname), türkischer männlicher Vorname
 Kul Himmet, auch Qul Hümmət, osmanischer Dichter des 16. Jahrhunderts 
 Şeyh Himmet Efendi (1617–1684), osmanischer Dichter
 Himmet (Ort), Ort im türkischen Landkreis Şenpazar
 Himmet Ağanın İzdivacı, osmanischer Film aus dem Jahr 1918